Kugelbrunnen bezeichnet:

 Brunnen mit auf Wasser gleitenden Steinkugeln, siehe Steinkugel#Auf Wasserfilm gleitende Steinkugeln
 einen Brunnen in Aachen, siehe Kugelbrunnen (Aachen)
 einen Brunnen in Rom, siehe Piazzale del Impero